Curnovec je geografsko ime za:

Naselja v Sloveniji
 Curnovec, občina Brežice
 Curnovec, občina Laško

Vodna telesa
̽* Curnovec (potok), umetno speljan potok na Ljubljanskem barju

naselja v Sloveniji